Die Lakeside World Darts Championship wurde zwischen dem 2. Januar 2016 bis zum 10. Januar 2016 von der British Darts Organisation (BDO) veranstaltet. Austragungsort war der Lakeside Country Club in Frimley Green, England.

Anders als die PDC unterscheidet die BDO bei ihrer Weltmeisterschaft zwischen Männern und Frauen.

Titelverteidiger bei den Frauen war Lisa Ashton, bei den Männern Scott Mitchell. Bei den Frauen konnte Trina Gulliver das Turnier gewinnen, bei den Männern Scott Waites.

Frauen

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 16 Spielerinnen teil. Die 8 bestplatzierten Spielerinnen der BDO Invitation Table waren als Teilnehmerinnen gesetzt. Sie wurden von 6 weiteren Spielerinnen, die sich über andere Wege qualifiziert haben, ergänzt.

Diese 14 Spielerinnen wurden durch die 2 Siegerinnen eines Qualifikationsturniers zur Weltmeisterschaft in Hull komplettiert. Die 8 gesetzten Spielerinnen trafen in der 1. Runde auf die 8 ungesetzten Spielerinnen.

Das Turnier wird im K.-o.-System gespielt. Die 1. Runde des Turniers fand vom 2. bis zum 6. Januar 2016 statt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 3 Sets. Die 8 Siegerinnen der 1. Runde zogen in das vom 6. bis zum 7. Januar 2016 ausgetragene Viertelfinale ein. Dort wurde ebenfalls ein best of 3 Sets gespielt. Nachfolgend war am 8. Januar das Halbfinale der besten 4 ausgetragen, die ebenfalls im Best-of-3-Modus gespielt wurde.

Das Finale der Frauen bei der BDO World Darts Championship 2016, das im best of 5 Sets-System gespielt wird, fand am 9. Januar 2016 statt.

Teilnehmerinnen 
gesetzte Teilnehmerinnen:

BDO Invitation Table
  Rachel Brooks
  Corrine Hammond
  Paula Jacklin
  Casey Gallagher
  Ann-Louise Peters
  Anca Zijlstra

Sieger des Qualifikationsturniers
  Tina Osborne
  Dee Bateman

Preisgeld 
Bei der Dart-Weltmeisterschaft 2016 (Frauen) wurden insgesamt £ 29.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Hinzu kamen Bonusgelder für das höchste erzielte Finish und ein mögliches Nine dart finish.

Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmerinnen wie folgt verteilt:

Ergebnisse 
Der Zeitplan für die Hauptrunde ist wie folgt:

Vorrunde 
Eine Vorrunde entfällt.

Finalrunde

Männer

Format 
An dem Turnier nahmen insgesamt 40 Spieler teil. Die 16 bestplatzierten Spieler der BDO Invitation Table waren als Teilnehmer gesetzt. Sie wurden von den weiteren 11 höchstplatzierten der BDO Invitation Table ergänzt.

Diese 27 Spieler wurden durch einen Halbfinalisten der BDO World Darts Championship 2015 und 8 regionale Qualifikanten der WDF ergänzt und durch die 4 Sieger eines Qualifikationsturniers zur Weltmeisterschaft in Hull komplettiert. Diese 13 Spieler, sowie die 3 Spieler auf den Plätzen 25 – 27 der BDO Invitation Table, traten im K.-o.-System in der Vorrunde (Preliminary Round) gegeneinander an. Die Sieger dieser Vorrunde ziehen in die Finalrunde der besten 32 ein.

Die Finalrunde wurde im K.-o.-System gespielt. Die erste Runde des Turniers fand vom 2. bis zum 5. Januar 2016 statt. Spielmodus in der 1. Runde war ein best of 5 Sets. Die 16 Sieger der 1. Runde zogen in das Achtelfinale vom 6. bis zum 7. Januar 2016 ein. Dort wurde ein best of 7 Sets gespielt. Nachfolgend wurde am 7. und 8. Januar das Viertelfinale der besten 8 ausgetragen, die im Best-of-9-Modus gespielt wurden.
Die beiden Halbfinals finden am 9. Januar 2016 statt. Die Spiele wurden im Best-of-11-System ausgetragen. Das Finale der Männer bei der BDO World Darts Championship 2016, das im best of 13 Sets-System gespielt wurde, fand am 10. Januar 2016 statt.

Am 27. November 2015 wurde Vladimir Andersen vom dänischen Dartsverband gesperrt, sodass Sam Hewson nachrückte.

Teilnehmer 
gesetzte Teilnehmer:

BDO Invitation Table
  Ross Montgomery
  Dean Reynolds
  Dennis Harbour
  Madars Razma
  Richard Veenstra
  Willem Mandigers
  Tony O’Shea
  Martin Atkins
  Darius Labanauskas
  James Hurrell
  Ted Hankey
  Sam Hewson

Vorjahreshalbfinalist
  Jeff Smith

WDF Regionale Qualifikanten
  Seigo Asada
  Rob Modra
  Peter Sajwani
  David Cameron
  Kostas Pantelidis
  Craig Caldwell
  Larry Butler
  Matthew Medhurst

Sieger des Qualifikationsturniers
  John Walton
  Vladimir Andersen
  Alan Soutar
  Darren Peetoom

Preisgeld 
Bei der Dart-Weltmeisterschaft 2016 (Männer) wurden insgesamt £ 300.000 an Preisgeldern ausgeschüttet. Hinzu kamen Bonusgelder für das höchste erzielte Finish und ein mögliches Nine dart finish.

Das Preisgeld wurde unter den Teilnehmern wie folgt verteilt:

Ergebnisse 
Der Zeitplan für die Hauptrunde war wie folgt:

Vorrunde 
Alle Spiele wurden im best of five Modus ausgespielt.

Finalrunde

Fernsehübertragung 
Im deutschen Fernsehen übertrugen Eurosport 1 und Eurosport 2 die Veranstaltung.

Weblinks 
 Offizielle Website der BDO
 Offizielle Website der Lakeside World Professional Darts Championship
 Spielplan (Frauen) in der Datenbank von dartsdatabase.co.uk
 Spielplan (Männer) in der Datenbank von dartsdatabase.co.uk

Einzelnachweise 

BDO World Darts Championship
Dartveranstaltung 2016
Dartwettbewerb in Frimley Green